Le village préhistorique de l'Hospitalet Vell est un site archéologique situé sur l'île espagnole de Majorque, dans les Baléares.

Situation 
L'Hospitalet Vell se trouve non loin de la côte est de l'île, dans la municipalité de Manacor, à Majorque.

Description

Chronologie 
Les restes de bâtiments découverts sont attribués à deux périodes culturelles différentes de l'histoire de l'île, la culture pré-talayotique (d'environ 1650 à ), et la culture talayotique (d'environ 1150 à ). Des influences puniques ont été soupçonnées dans l'un des bâtiments.

Conservation 
Les découvertes faites sur le site sont exposées au .

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Culture talayotique
 Na Nova, autre site préhistorique à Majorque

Liens externes 

Site de l'âge du bronze en Espagne
Site de l'âge du fer en Espagne
Site archéologique dans les îles Baléares
Bien d'intérêt culturel dans les îles Baléares
Histoire de Majorque